John Mitford kan syfta på:

* John Mitford (1748–1830), engelsk jurist och politiker
 John Mitford (1781–1859), engelsk lärd
 John Mitford (1782–1831), brittisk sjöofficer och författare

Se även 
 John Freeman-Mitford